Самбучи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.

Население составляет 962 человека (2008 г.), плотность населения составляет 117 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 20. Телефонный код — 0774.

Покровителем коммуны почитается святой Цельс, празднование 30 октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики